Новая Праця  (с  — «Новый Труд») — название населённых пунктов на Украине:

 Новая Праця — село в Криничанском районе Днепропетровской области.
 Новая Праця — село в Геническом районе Херсонской области.